Bloodline pode se referir a:

 Bloodline (filme), com Audrey Hepburn e Omar Shariff
Hellraiser: Bloodline, filme de horror
 Bloodline (documentário), de Bruce Burgess

 Bloodline (canção) - single da banda Slayer
 Bloodline (livro) - livro de Sidney Sheldon
 Bloodline (websérie), produção de 2015